Робертс има више значења:
 Округ Робертс (Јужна Дакота)
 Округ Робертс (Тексас)
 Робертс (Монтана)
 Робертс (Ајдахо)
 Робертс (Висконсин)
 Робертс (Илиноис)